Ливерпуль-стрит ():
 Ливерпуль-стрит (вокзал)
 Ливерпуль-стрит (станция метро)